Хакоме има више значења:

 Хакоме, Километро 28 (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Хакоме (Монте Ескобедо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику